Kelurahan Kiduldalem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kiduldalem (administrativ by i Indonesien, lat -7,98, long 112,63), Jawa Timur, 
 Kelurahan Kiduldalem (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 112,78), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar